Miejscowości w USA:
 Whiteside – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Whiteside (ang. Whiteside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Whiteside (ang. Whiteside County) – w stanie Illinois
w hrabstwie Northumberland (Anglia):
 Whiteside – w Birtley
 Whiteside – w Thirlwall
 Whiteside – w Whalton
Osoby o nazwisku Whiteside:
 Eric Whiteside – indyjski lekkoatleta, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1936
 Hassan Whiteside – koszykarz amerykański
 Norman Whiteside – piłkarz irlandzki, były reprezentant Irlandii Północnej